Aplogruppo N (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo N (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y